Гу́рьевский прое́зд — название проездов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Назван в честь города Гурьев (ныне — Атырау)

 Гурьевский проезд — проезд в Москве.
 Гурьевский проезд — проезд в Харькове.

Источник: :Яндекс.Карты.